Kwami steht für:

 Kwami (Nigeria), eine Verwaltungseinheit im Bundesstaat Gombe
 Kwami (Sprache), eine Bantusprache
 Kwami, ein fiktives Wesen, siehe Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir #Kwamis

Kwami ist der Familienname von:
 Atta Kwami (1956), ghanaer Künstler
 Robert Kwami (1879–1945), Geistlicher in Togo